Долгое — топоним:

Населённые пункты

Белоруссия 
Брестская область
 Долгое — деревня в Ивацевичском районе.
 Долгое — деревня в Линовском сельсовете Пружанского района.
 Долгое — деревня в Пружанском районе, Шерешевский сельсовет.

Витебская область
 Долгое — деревня в Бешенковичском районе, Бешенковичский сельсовет.
 Долгое — деревня в Бешенковичском районе, Островенский сельсовет.
 Долгое — деревня в Верхнедвинском районе.
 Долгое — деревня в Глубокском районе.
 Долгое — деревня в Лепельском районе.

Минская область
 Долгое — деревня в Вилейском районе.
 Долгое — деревня в Копыльском районе.
 Долгое — деревня в Крупском районе.
 Долгое — агрогородок в Долговском сельсовете Солигорского района.
 Долгое — посёлок в Октябрьском сельсовете Солигорского района.

Могилёвская область
 Долгое — деревня в Быховском районе.
 Долгое — агрогородок в Кличевском районе.
 Долгое — деревня в Чериковском районе.

Казахстан 
 Долгое — село в подчинении Павлодарской горадминистрации.

Россия 
Архангельская область
 Долгое — деревня в Приморском районе.

Белгородская область
 Долгое — село в Валуйском городском округе.
 Долгое — село в Вейделевском районе.
 Долгое — село в Губкинском городском округе.
 Долгое — хутор в Корочанском районе.

Брянская область
 Долгое — деревня в Дубровском районе.
 Долгое — деревня в Рогнединском районе.
 Долгое — посёлок в Суражском районе.

Вологодская область
 Долгое — деревня в Вожегодском районе.

Воронежская область
 Долгое — село в Семилукском районе.

Калининградская область
 Долгое — посёлок в Краснознаменском муниципальном округе.

Калужская область
 Долгое — деревня в Мосальском районе.
 Долгое — деревня в Ульяновском районе.
 Долгое — село в Хвастовичском районе.

Курская область
 Долгое — село в Золотухинском районе.
 Долгое — деревня в Курском районе.

Липецкая область
 Долгое — посёлок в Данковском районе, Бигильдинский сельсовет.
 Долгое — посёлок в Данковском районе, Воскресенский сельсовет.
 Долгое — село в Елецком районе.
 Долгое — деревня в Хлевенском районе.

Новгородская область
 Долгое — деревня в Мошенском районе.

Орловская область
 Долгое — деревня в Верховском районе.
 Долгое — село в Залегощенском районе.
 Долгое — деревня в Мценском районе.
 Долгое — деревня в Свердловском районе.
 Долгое — посёлок городского типа в Должанском районе.

Псковская область
 Долгое — деревня в Бежаницком районе.
 Долгое — деревня в Новосокольническом районе.

Смоленская область
 Долгое — деревня в Гагаринском районе, Гагаринское сельское поселение.
 Долгое — деревня в Гагаринском районе, Акатовское сельское поселение.

Тульская область
 Долгое — село в Киреевском районе.
 Долгое — деревня в муниципальном образовании город Тула.

Украина 
 Долгое — село в Васильковськом районе Днепропетровской области, Зеленогайский сельский совет.
 Долгое (до 2016 г. — Интернациональное)— село в Васильковськом районе Днепропетровской области, Павловский сельский совет.
 Долгое — село в Хустском районе Закарпатской области.
 Долгое — село в Черниговском районе Запорожской области.
 Долгое — село в Тысменицком районе Ивано-Франковской области.
 Долгое — село в Славяносербском районе Луганской области.
 Долгое — село в Дрогобычском районе Львовской области, Меденичская поселковая община.
 Долгое — село в Дрогобычском районе Львовской области, Сходницкая поселковая община.
 Долгое — село в Стрыйском районе Львовской области.
 Долгое — село в Козельщинском районе Полтавской области.
 Долгое — село в Сарненском районе Ровненской области.
 Долгое — село в Теребовлянском районе Тернопольской области.
 Долгое — село в Городнянском районе Черниговской области.
 Долгое — село в Нежинском районе Черниговской области.

Озёра

Белоруссия

Витебская область 
 Долгое — озеро в Глубокском районе, в бассейне реки Шоши, самое глубокое озеро Белоруссии.
 Долгое — озеро в Бешенковичском районе.
 Долгое — озеро в Браславском районе.
 Долгое — озеро в Верхнедвинском районе.
 Долгое — озеро в Витебском районе.
 Долгое — озеро в Городокском районе, в бассейне реки Овсянки.
 Долгое — озеро в Городокском районе, в бассейне реки Свины.
 Долгое — озеро в Городокском районе, в бассейне реки Чернуйки.
 Долгое — озеро в Лепельском районе, в бассейне реки Дивы.
 Долгое — озеро в Лепельском районе, в бассейне реки Зехи.
 Долгое — озеро в Лепельском районе, в бассейне реки Эссы.
 Долгое — озеро в Миорском районе.
 Долгое — озеро в Лепельском районе, в бассейне Западной Двины.
 Долгое — озеро в Лепельском районе, в бассейне реки Крошенки.
 Долгое — озеро в Лепельском районе, в бассейне реки Начи.
 Долгое — озеро в Лепельском районе, в бассейне реки Голбицы.
 Долгое — озеро в Лепельском районе, в бассейне реки Лаврихи.
 Долгое — озеро в Россонском районе.
 Долгое — озеро в Ушачском районе.
 Долгое — озеро в Шумилинском районе.

Гомельская область 
 Долгое — озеро в Речицком районе.

Гродненская область 
 Долгое — озеро в Щучинском районе.

Минская область 
 Долгое — озеро в Пуховичском районе.

Казахстан 
 Долгое — озеро в Узункольском районе Костанайской области Казахстана.
 Долгое — озеро в Жамбылском районе Северо-Казахстанской области Казахстана.

Россия

Архангельская область 
Плесецкий район
 Долгое 62.2583/38.3641
 Долгое 62.0903/38.1886
 Долгое 61.8659/38.0306

Республика Бурятия 
 Долгое — озеро в Бурятии (Россия) в 14 км к югу от села Сосново-Озерское.

Республика Карелия 
 Долгое — озеро в Прионежском районе (севернее Орзеги).
 Долгое — озеро в Прионежском районе (севернее Лососинного).
 Долгое — озеро в Олонецком районе.
 Долгое — озеро в Лоухском районе.
 Долгое — озеро в Лоухском районе.
 Долгое — озеро в Пудожском районе.
 Долгое — озеро в Суоярвском районе.
 Долгое — озеро в Медвежьегорском районе.

Республика Мордовия 
 Долгое — озеро вблизи биостанции МГУ в Симкинском лесничестве Большеберезниковского района.

Республика Саха (Якутия) 
 Долгое

Республика Татарстан 
 Долгое

Камчатский край 
 Долгое

Красноярский край 
 Долгое
 Долгое — озеро в Норильске
 Долгое — озеро в Таймырском Долгано-Ненецком районе

Архангельская область 
 Долгое — озеро в Виноградовском районе
 Долгое — озеро в Плесецком районе
 Долгое — озеро в Ракульском сельском поселении Холмогорского района
 Долгое — озеро на острове Анзер.

Ивановская область 
 Долгое

Курганская область 
 Долгое

Ленинградская область 
 Долгое — озеро в Всеволожском районе.
 Долгое — озеро в Лодейнопольском районе.
 Долгое — озеро в Сланцевском районе.
 Долгое — озеро в Подпорожском районе.

Московская область 
 Долгое — озеро в Дмитровском районе
 Долгое — озеро в Шатурском районе

Мурманская область 
 Долгое — озеро в Кандалакшском районе.

Псковская область 
 Долгое — озеро в Великолукском районе
 Долгое — озеро в Бежаницком районе
 Долгое — озеро в Гдовском районе
 Долгое — озеро в Локнянском районе
 Долгое — озеро в Опочецком районе, Болгатовская волость
 Долгое — озеро в Опочецком районе, Пригородная волость
 Долгое — озеро в Плюсской волости
 Долгое — озеро в Пустошкинском районе

Сахалинская область 
 Долгое

Тверская область 

 Долгое — озеро в Андреапольском районе

 Долгое — озеро в Бологовском районе
 Долгое — озеро в Осташковском городском округе
 Долгое — озеро в Селижаровском муниципальном округе
Долгое — озеро в Торопецком районе.

Челябинская область 
 Долгое — озеро в Каслинском районе

Ненецкий автономный округ 
 Долгое

Санкт-Петербург 
 Долгое — озеро в Приморском районе
 Долгое — озеро в Красном Селе

Украина 
 Долгое — озеро в Херсонской области

Другие объекты 
 Долгое — гидрологический заказник в Глубокском районе Витебской области Белоруссии.